Fliesenmuseum bezeichnet:

 Erstes Deutsches Fliesenmuseum Boizenburg, Museum in Boizenburg
 Fliesenmuseum Hamburg, Museum in Hamburg